Franciaország
Saint-Blaise, település Alpes-Maritimes megyében
Saint-Blaise, település Haute-Savoie megyében

 Svájc
Saint-Blaise, település Neuchâtel kantonban